Сады Придонья может означать:
 Сады Придонья (посёлок)
 Сады Придонья (компания)